Bäumer, Baeumer:
 Gertrud Bäumer
 Paul Bäumer